EPR-200, grup polític clandestí organitzat per militars progressistes a l'interior de la Força Armada Nacional de Veneçuela 
 Exèrcit Popular de la República, denominació adoptada pel Govern de la Segona República Espanyola
 Ejército Popular Revolucionario, organització guerrillera de Mèxic
 Paradoxa EPR, experiment mental
 European Platform for Rehabilitation
 European Pressurized Reactor o Reactor Europeu Pressuritzat, reactor nuclear
 Extended Producer Responsability o responsabilitat estesa del productor, que n'estén la responsabilitat als residus a la fi de vida útil d'un producte